Amber Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Amber Township (Michigan)
 Amber Township (Oklahoma)